Il singolare femminile del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Amélie Mauresmo 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (campionessa)
 Amélie Mauresmo (finale)
 Assente
 Elena Dement'eva (quarti di finale)

 Assente
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Alicia Molik (primo turno)
 Assente
 Nathalie Dechy (primo turno)
 Jelena Janković (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2005